Personen
 Celeste (zangeres), Brits soulzangeres
 Celeste (band), Franse metalband
 Celeste Bonin, Amerikaans professioneel worstelaarster 
 Celeste Holm, Amerikaans filmactrice
 Celeste Plak, Nederlands volleybalspeelster
 Celeste Split, Nederlands korfbalster

Plaatsen
 Celeste (Texas), een plaats in Texas
 Celeste (Uruguay), een plaats in Uruguay

Overige
 Celeste (naam)
 Celesta, een toetsinstrument
 Mary Celeste (schip, 1861), een verdwenen schip
 Marie Celeste, het verlaten schip, Nederlands hoorspel
 Celeste (computerspel), een computerspel uit 2018